Штирнштедт — фамилия:

 Штирнштедт, Карл Юхан (1686—1753) — шведский военный и государственный деятель.
 Штирнштедт, Леонард Вильгельм (1841—1919) — шведский военный деятель, барон.
 Штирнштедт, Марика (1875—1954) — шведская художница и писательница, дочь Леонарда Штирнштедта.

См. также 
 Штинштедт
 Стьернштедт